Нади́н Вела́скес (; род. ) — американская актриса. Она наиболее известна благодаря своей роли в ситкоме «Меня зовут Эрл», где снималась с 2005 по 2009 годы.

Биография 
Надин Веласкес родилась в 1978 году. После окончания средней школы для девочек поступила в Колумбийский колледж Чикаго, в котором получила степень бакалавра в 2001 году.

Карьера 
Веласкес начала свою телевизионную карьеру со второстепенной роли в мыльной опере «Дерзкие и красивые» в 2003 году, а после появилась в нескольких телешоу и фильмах. В 2011 году она появилась в пилоте сериала «Ангелы Чарли». Её персонаж был убит в самом начале шоу, а актрису заменила Минка Келли. Она позже появилась в фильмах «Экипаж» (2012) и «Стукач» (2013), а также имела второстепенную роль в сериале «Зои Харт из южного штата». В 2013 году она получила регулярную роль во втором сезоне сериала «Особо тяжкие преступления».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Выпускники Колумбийского колледжа Чикаго
Актрисы США XXI века